Gudum Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Gudum Kirke (Lemvig Kommune) – en kirke i Gudum Sogn i Lemvig Kommune
 Gudum Kirke (Slagelse Kommune) – en kirke i Gudum Sogn i Slagelse Kommune
 Gudum Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Gudum Sogn i Aalborg Kommune